La scala a chiocciola (The Circular Staircase) – romanzo del 1908 scritto da Mary Roberts Rinehart 
La scala a chiocciola (Some Must Watch) – romanzo del 1933 scritto da Ethel Lina White 
La scala a chiocciola (The Spiral Staircase) – film del 1945 diretto da Robert Siodmak

Pagine correlate 
The Spiral Staircase